Las Marías (gemeente), een gemeente op de Puerto Rico 
Las Marías (plaats), een plaats in de gelijknamige Puerto Ricaanse gemeente